Le terme ligne 254 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 254 des chemins de fer belge.
 Ligne 254 des chemins de fer tchèques.

Voir aussi 
  

254